Гран-при Великобритании 1959 года (официально XII RAC British Grand Prix) — автогонка, прошедшая 18 июля 1959 года на трассе Aintree Motor Racing Circuit, Великобритания. Она стала пятой гонкой сезона 1959. Гонку выиграл гонщик из Австралии Джек Брэбем.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 
 
  (Race results and statistics.)